Bleu ("blu" in lingua francese) può riferirsi a:

Biografie 
Bleu –  musicista statunitense
Corbin Bleu – attore e cantante statunitense

Altro 
Formaggi bleu – categoria di formaggi sottoposti a erborinatura
BLEU – acronimo di Unione Economica Belgio-Lussemburgo
BLEU – acronimo di Bilingual Evaluation Understudy, algoritmo di valutazione di qualità del testo